Де Платтфёт — немецкий музыкальный дуэт, исполняющий песни на нижненемецком языке.

Исполнительский состав 
 Петер Вилке (Peter Wilke) — ритм- и соло-гитара, вокал
 Клаус Ласс (Klaus Lass) — ритм-гитара, клавишные, губная гармоника, вокал

Дискография 
 1981: Disco up’n Dörp (Single)
 1982: Platt for ju (Album)
 1983: Remmi Demmi (Single)
 1985: Songs ut Meckelbörg' (Album)
 1989: Wenn du ok Plattfööt hest (Album)
 1991: God’n Dag ok (Album)
 1992: Hubertusjagd (Single)
 1993: Wat is denn dat?? (Album)
 1995: Evergreens des Nordens (Album)
 1997: Rolf mit’n Golf (Single)
 1998: Wat is dat Schönst' an Wihnachten (Album)
 1999: Ierst mal ganz langsam (Album)
 1999: Nie wieder Mallorca! (Single)
 2000: 20 Best of Plattfööt (Album)
 2005: Kofferradio (Album)
 2008: Ümmer noch eenmol (Album)

Ссылки 

Фолк-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные дуэты